

Ільчигулово — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Ільчигулово — село, Міякинський район, Башкортостан
 Ільчигулово — присілок, Учалинський район, Башкортостан